Ур — один из древнейших шумерских городов-государств древнего южного Междуречья, существовал с IV тысячелетия до IV в. до н. э. Ур был расположен в южной Вавилонии, на юге современного Телль-Эль-Мукайяр в Ираке, близ Насирии, в низовьях на западном берегу реки Евфрат. Город упоминается в Ветхом Завете как «Ур Халдейский», родина пророка Авраама.

Цари Ура

 Период правления — Правитель

1-я династия Ура 
 ?—? — Абарги
 Ок. 2600 до н. э. — Мескаламдуг
 ?—? — Акаламдуг
 2563—2524 до н. э. — Месанепада
 2523—2484 до н. э. — Аанепада
 2484 до н. э. — Гуниду
 2483—2423 до н. э. — Мескиагнуна
 ?—? — Аннанн
 ?—? — Мескиагнанна
 ?—? — Элулу
 ?—? — Балулу
 Завоёван Лагашем

2-я династия Ура (с 2450 до н. э.) 
 XXIII в. до н. э. — Лугаль-ане
 ?—? — Каку
 Ок. 2230 до н. э. — Элили

Шумеро-Аккадское царство 
 3-я Династия Ура
 2111—2094 до н. э. — Ур-Намму
 2093—2046 до н. э. — Шульги
 2045—2038 до н. э. — Амар-Суэн
 2037—2028 до н. э. — Шу-Суэн
 2027—2003 до н. э. — Ибби-Суэн
 Распалось на государства Исин, Ларса и Эшнунна
 Остальная часть завоёвана Эламом